Brigadier et Brigadier-général sont des grades militaires ou civils (Police)
 Brigadier dans la Gendarmerie nationale.
 Le brigadier est un matelot posté à l'avant d'une embarcation pour parer les accostages.
 L'appellation brigadier peut désigner de manière officieuse un militaire composant une brigade de gendarmerie (unité territoriale de gendarmerie départementale), indifféremment de son grade.
 Le brigadier est un bâton servant à annoncer le début d'une pièce de théâtre.
 Le brigadier est un poisson des mers tropicales.
 Au Canada, le brigadier désigne le passeur scolaire.